Это список хоккеистов, сыгравших как минимум 600 матчей в регулярных сезонах Континентальной хоккейной лиги, а также активно играющие хоккеисты способные преодолеть этот рубеж к концу сезона 2022/23.

Гражданство каждого игрока, обозначенное рядом с именем, основывается на том, за какую национальную сборную выступал игрок, либо, если игрок не выступал в сборной, по месту его рождения. По умолчанию (при отсутствии флага рядом с именем игрока) гражданство игрока —  Россия. Игроки упорядочены по количеству матчей.

700-799 матчей

650-699 матчей

600-649 матчей

Ссылки 

 Официальный сайт КХЛ
 50 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю